Ру́сские поэ́ты-футури́сты — писавшие на русском языке поэты русского авангарда, чьё творчество полностью или на определенном этапе было связано с футуризмом. Поэты данного направления провозглашали низвержение форм и условностей искусства ради его сопряжения с прогрессом XX века. Основной поэтической концепцией футуризма была передача ощущений по типу «потока сознания», акценты звуковой и графической составляющих в противовес смыслу — активно использовалась ономатопея и аллитерации; поэты часто обращались к рисункам, коллажам, комбинациям из типографских и рисованных шрифтов, математическим знакам.

Решающим фактором в отнесении того или иного автора к футуристам являлась поэтика его (её) произведений, однако в некоторых случаях необходимо принимать во внимание и факторы творческой биографии: участие в футуристических издательских проектах и акциях, подписи под футуристическими манифестами; так, в стихах Бенедикта Лившица, одного из важнейших участников футуристических альманахов 1910-х, элементы футуристической поэтики проявляются далеко не всегда, в то время как у Андрея Белого или Сергея Городецкого, никогда не примыкавших к футуризму, такие элементы поэтики вполне можно усмотреть. Некоторые из поэтов писали в русле футуризма весьма краткое время, позже сменив его на другие поэтические направления, либо прославившись в прозе и критике (например, Шкловский и Якобсон).

В список не включаются последователи футуризма, развивавшие его открытия в более позднее время, начиная с конца 1920-х (конструктивисты, ОБЭРИУ) и вплоть до настоящего времени. Список составлен на основе антологии «Поэзия русского футуризма» (2001, составители В. Альфонсов и С. Красицкий).

Группировки 

 «Бескровное убийство» — литературно-художественная группа, сложившаяся в 1914 году вокруг Михаила Ле-Дантю и Ольги Лешковой и издававшая в 1915—1916 годах рукописный гектографированный журнал «Бескровное убийство». Деятельность группы, носившая анархично-карнавальный характер, предвосхитила абсурдистскую линию будущих обэриутов.
 «41°» — объединение, основанное в Тифлисе в 1917 году (хотя официально о ней было объявлено только два года спустя) поэтами Алексеем Кручёных, Ильёй Зданевичем, братом последнего художником Кириллом Зданевичем и театральным деятелем Игорем Терентьевым.
 Кубофутуризм («Гилея») — течение в русском искусстве 1910-х годов, охватившее главным образом литературу и живопись. Термин связан с тем, что поэты-футуристы выступали в тесном контакте с художниками-кубистами. Кубофутуристы-художники активно сотрудничали с поэтами-футуристами из группы «Гилея».
 «Мезонин поэзии» — группа, созданная в 1913 году московскими эгофутуристами под началом Вадима Шершеневича. Объединение появилось в качестве литературного противовеса «Гилее» с целью превзойти её успех. «Мезонин» испытывал сильное влияние итальянского футуризма, поклонником которого являлся Шершеневич.
 «Творчество» — дальневосточная группа, сложившаяся благодаря влиянию поэтов Асеева и Третьякова; группа была объединена вокруг одноимённого журнала, ставшего их «центральным органом».
 «Центрифуга» и «Лирень» — «Центрифуга» сложилась в январе 1914 года из левого крыла поэтов, ранее ассоциировавшихся с издательством «Лирика». Основной инновацией объединения был акцент в произведениях на интонационно-ритмические и синтаксические структуры в большей степени, чем на сами слова. Эгофутуризм («Академия Эгопоэзии», «Интуитивная школа», «Интуитивная Ассоциация Эго-футуризм (группа „Петербургского Глашатая“)» — направление, сложившееся вокруг Игоря Северянина. Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие.

Список авторов

Примечания

Ссылки 

 Основные течения русского футуризма на сайте, посвящённом поэтам Серебряного века
 Базовая информация о русском футуризме на сайте кафедры новейшей русской литературы филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена

Русские поэты 20-1

Серебряный век

Футуристы